Das Pilot Pen Tennis 2006 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2006. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier II fand vom 18. bis 27. August 2006 statt.

Im Einzel setzte sich Justine Henin-Hardenne im Endspiel gegen Lindsay Davenport mit 6:0 und 1:0 (Aufg.) durch. Im Doppelfinale besiegten Yan Zi und Zheng Jie die Paarung Lisa Raymond/Samantha Stosur mit 6:4 und 6:2.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)